El Sabinito kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 El Sabinito, Tamaulipas, Soto la Marina, 
 El Sabinito, Sinaloa, Mocorito, 
 El Sabinito, El Naranjo, 
 El Sabinito, Rayón, 

Robotskapade Mexikoförgreningar